Jacek Cholewiński (ur. 14 lutego 1971 roku) – polski dziennikarz i prezenter.

Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Od lat współpracuje z różnymi instytucjami szkoleniowymi m.in. Centrum Szkolenia Polskiego Radia (obecnie Radiową Akademią Umiejętności). 

Przez 15 lat pracował w Programie Trzecim Polskiego Radia. W 1991 roku współtworzył tam Redakcję Serwisów Informacyjnych i przez lata kierował jej pracą. W trakcie pracy zawodowej współtworzył i prowadził audycje muzyczne, motoryzacyjne i ekonomiczne.

Był dziennikarzem Wiadomości (2005) i Panoramy (2006) i współwydawcą Teleexpressu (2006).

Prowadził program Z daleka, a z bliska w TVP Polonia (2005). 

Prowadził magazyn reporterów Na celowniku (2006) oraz Kawa czy herbata? w TVP1 (2006), gdzie prezentował też autorskie przeglądy prasy. 

Po powrocie do Polskiego Radia w lipcu 2007 roku przygotowywał i prezentował Wiadomości z kraju i ze świata oraz prowadził magazyn Polska i świat. 

Współtworzył redakcję pierwszego w historii Polskiego Radia kanału informacyjnego PR24 (2010-2013).

W TVP3 i TVP INFO (2007) prowadził autorski program podsumowujący najważniejsze wydarzenia dnia Minął dzień oraz wywiady w Rozmowie dnia, Komentarze Kraj i Minęła 20-sta w TVP Info oraz Trzeci wymiar w TVP3  Prezentował serwisy informacyjne TVP Info. Był gospodarzem serii programów wyborczych (2007) w  TVP Info. 

w  TVP Info był autorem programu publicystycznego Dżungla polityczna (2007) i satyrycznego Niepoważnie (2013), do którego zaprosił legendarnego Pawła Zarzecznego.  

Od sierpnia 2011 do lipca 2016 był autorem i gospodarzem programu publicystycznego Głos mediów  TVP Info. 

W 2016 przez kilka miesięcy był jednym z prowadzących Panoramy Info.

Od września 2013 do czerwca 2017 prowadził w  TVP Info program reporterski Puls Polski. 

Jest prezenterem programu poświęconego sprawom wsi, rolnictwa i ekologii Tydzień (2015) i Agrobiznes (2018) w TVP1.

Od 2017 prowadzi w TVP Info program W akcji - pokazujący pracę służb (policja, straż pożarna, ratownicy) oraz nadsyłane przez widzów przykłady niebezpiecznych zachowań kierowców na drogach.

Był redaktorem naczelnym Magazynu Nurkowego NitroX. Jest człowiekiem aktywnym – nurkuje, żegluje (pasjonuje się wszystkim, co jest związane z wodą), lata na paralotniach, jeździ na nartach, motocyklach itd.

Polscy dziennikarze telewizyjni
Polscy reportażyści
Absolwenci Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
Osobowości telewizyjne związane z TVP
Urodzeni w 1971